Franklin lehetséges jelentései:

 Franklin, keresztnév
 Franklin, családnév

Tudomány
 Franklin: az elektromos töltés mértékegysége.

Települések
 Amerikai Egyesült Államok
 Franklin (Alabama)
 Franklin (Monroe megye, Alabama)
 Franklin (Arkansas)
 Franklin (Connecticut)
 Franklin (Észak-Karolina)
 Franklin (Georgia)
 Franklin (Idaho)
 Franklin (Illinois)
 Franklin (Indiana)
 Franklin (Iowa)
 Franklin (Kansas)
 Franklin (Douglas megye, Kansas)
 Franklin (Kentucky)
 Franklin (Louisiana)
 Franklin (Maine)
 Franklin (Massachusetts)
 Franklin (Michigan)
 Franklin (Minnesota)
 Franklin (Missouri)
 Franklin (Nebraska)
 Franklin (New Hampshire)
 Franklin (New Jersey) 
 Franklin (Nyugat-Virginia)
 Franklin (Ohio)
 Franklin (Pennsylvania)
 Franklin (Tennessee)
 Franklin (Texas)
 Franklin (Vermont)
 Franklin (Virginia)
 Franklin megye (egyértelműsítő lap)
 Franklin Falls (egyértelműsítő lap)

 Ausztrália
 Franklin (Tasmania)
 Franklin

 Kanada
 Franklin (Québec)

 Lengyelország
 Franklin (Lengyelország)

Rajzfilmek
 Franklin, 1997 és 2003 között futott kanadai rajzfilmsorozat
 Franklin és a Zöld lovag, 2000-ben bemutatott kanadai rajzfilm
 Franklin karácsonya, 2001-ben bemutatott kanadai rajzfilm
 Franklin másodikba megy, 2003-ban bemutatott kanadai rajzfilm
 Franklin, a teknős, 2006-ban bemutatott kanadai rajzfilm
 Franklin és barátai, 2011-ben bemutatott kanadai számítógép-animációs sorozat

Egyéb
 Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt.: híres magyar nyomda és könyvkiadó Budapesten
 Franklin hurrikán (2005): 2005-ös trópusi vihar
 USS Franklin, második világháborús amerikai repülőgép-hordozó